Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl thajsko-čínský pár Tamarine Tanasugarnová a Čang Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Tanasugarnová na turnaji nestartovala. Spoluhráčkou Čangové se stala kazachstánská tenistka Jaroslava Švedovová, s níž vypadla v úvodním kole, když nestačily na maďarsko-běloruskou dvojici Tímea Babosová a Olga Govorcovová.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, který ve finále zdolal americko-kazachstánské turnajové trojky Vaniu Kingovou s Galinou Voskobojevovou po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–3, 4–6, až v supertiebreaku 12–10.

Nasazení párů 
  'Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Varvara Lepčenková /  Čeng Saj-saj (semifinále)
  Vania Kingová /  Galina Voskobojevová (finále)
  Tímea Babosová /  Olga Govorcovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2013
WTA Tour 2013